Het wereldkampioenschap superbike seizoen 2006 was het 19e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike.

Het seizoen telde twaalf raceweekenden en begon op 25 februari op het Losail International Circuit in Qatar en eindigde op 8 oktober op het Circuit Magny-Cours in Frankrijk. Troy Bayliss, die in 2001 superbike-kampioen werd, keerde terug in de klasse na drie jaar in de MotoGP te hebben gereden. Hij bleek de te kloppen coureur te zijn en hij behaalde op een Ducati zijn tweede wereldkampioenschap. James Toseland eindigde als tweede, terwijl Noriyuki Haga derde werd. Regerend kampioen Troy Corser eindigde op de vierde plaats in het klassement.

Kalender

Teams/Coureurs

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Officiële website